Il badminton è stato uno dei due sport dimostrativi ai Giochi Olimpici estivi 1972 di Monaco di Baviera. Per la prima volta questo sport viene incluso nel programma olimpico, dove entrerà ufficialmente a partire dai Giochi di Barcellona 1992.

Risultati 
Alle quattro gare previste presero parte 25 atleti di 11 paesi diversi, nella gara di doppio molte delle formazioni erano miste, cioè composte da atleti di paesi differenti. Tutte le competizioni si sono svolte il 4 settembre.

Singolo maschile

Doppio maschile

Singolo femminile

Doppio misto

Medagliere

Bibliografia

Altri progetti 

20
Giochi olimpici
Sport ai Giochi della XX Olimpiade